KSL est un sigle pouvant faire référence à :
 langue des signes coréenne (en anglais : Korean Sign Language) ;
 langue des signes kényane (en anglais : Kenyan Sign Language) ;
 KSL-TV, chaîne de télévision américaine de Salt Lake City ;
 Kate Sharpley Library, une bibliothèque consacrée aux ouvrages anarchistes.